Натуральне число 236
 236 рік до нашої ери
 236 рік нашої ери